Maria Francisca van Savoye (Rome, 26 december 1914 - Mandelieu-la-Napoule, 7 december 2000), was een Italiaanse prinses uit het Huis Savoye.

Zij was de jongste dochter van koning Victor Emanuel III van Italië en Helena van Montenegro. Zij was een jongere zuster van de latere koning Umberto II.

Zelf trouwde ze op 23 januari 1939 in Rome met Lodewijk van Bourbon-Parma, een van de in totaal vierentwintig kinderen van hertog Robert I van Parma en diens tweede vrouw Maria Antonia van Bragança.

Het paar kreeg vier kinderen:

Guido (1940-1991)
Remieg (1942)
Chantal (1946)
Jan (1961)

In 1943 werd zij, evenals haar zuster Mafalda Maria Elisabeth van Savoye door de Duitsers gevangengenomen en geïnterneerd in Buchenwald. In tegenstelling tot haar zuster overleefde ze de oorlog.

Huis Savoye
Savoye, Maria F